Velika nagrada Južne Afrike 1985 je bila petnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1985. Odvijala se je 19. oktobra 1985.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Honda
| 75
| 1:28:22,866
| 1
| 9
|-
! 2
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Honda
| 75
| + 7,572 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 2
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 74
| +1 krog
| 9
| 4
|-
! 4
| 28
|  Stefan Johansson
| Ferrari
| 74
| +1 krog
| 16
| 3
|-
! 5
| 17
|  Gerhard Berger
| Arrows-BMW
| 74
| +1 krog
| 11
| 2
|-
! 6
| 18
|  Thierry Boutsen
| Arrows-BMW
| 74
| +1 krog
| 10
| 1
|-
! 7
| 3
|  Martin Brundle
| Tyrrell-Renault
| 73
| +2 kroga
| 17
|  
|-
! Ods
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Renault
| 52
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 29
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Motori Moderni
| 45
| Hladilnik
| 20
|  
|-
! Ods
| 1
|  Niki Lauda
| McLaren-TAG
| 37
| Turbo
| 8
|  
|-
! Ods
| 4
|  Philippe Streiff
| Tyrrell-Renault
| 16
| Trčenje
| 19
|  
|-
! Ods
| 12
|  Ayrton Senna
| Lotus-Renault
| 8
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 8
| Turbo
| 15
|  
|-
! Ods
| 7
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 6
| Motor
| 2
|  
|-
! Ods
| 20
|  Piercarlo Ghinzani
| Toleman-Hart
| 4
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 19
|  Teo Fabi
| Toleman-Hart
| 3
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 8
|  Marc Surer
| Brabham-BMW
| 3
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 24
|  Huub Rothengatter
| Osella-Alfa Romeo
| 1
| El. sistem
| 21
|  
|-
! Ods
| 22
|  Riccardo Patrese
| Alfa Romeo
| 0
| Trčenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 23
|  Eddie Cheever
| Alfa Romeo
| 0
| Trčenje
| 14
|  
|-
! DNS
| 33
|  Alan Jones
| Lola-Hart
| 0
| Poškodba
| 18
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Keke Rosberg 1'02.366

Formula 1 sezona 1985
1985